Hessischer Hof steht für:

 Hessischer Hof (Treffurt), Baudenkmal in Treffurt, Wartburgkreis, Thüringen
 Grandhotel Hessischer Hof in Frankfurt am Main
 Müller no Hotel Hessischer Hof, Album der Gruppe Mão Morta

Siehe auch:
 Hessischer Hof, Stadthof der Freiherren von der Recke zu Heessen in Hamm, siehe Hamm #Hessischer Hof
 Hessenhaus